È noto in particolare per le sue versioni di Mistral Gagnant Mistral Gagnant (pubblicata nel 2013) e En Silence (pubblicata nel 2015)

Biografia 
Rudgy Pajany ha acquisito una certa notorietà internazionale grazie alla diffusione tramite i media di tutto il mondo (Italia, Stati Uniti, Francia) delle sue cover Mistral Gagnant e En Silence.

Nel 2016 è uscito l'album Pluie D'été, di cui En Silence è stato il primo singolo estratto. Questo album include anche un brano scritto da Hervé Vilard per Rudgy Pajany, dal titolo J'ne serai jamais.

Discografia

Album 

 Mes Jours (2014)
 Pluie d'été (2015) 
 Pluie D'été édition spéciale (2018)

Prossimo (2018)

Durante la sua ultima intervista all'emittente radiofonica Chérie80’s, l'artista ha annunciato che il suo
prossimo album uscirà nel 2018.

Singoli 

 Mistral Gagnant (2013)
 La Bohème (2014)
 En Silence (2015)
 Objectif Terre (2015)
 Mon Amant de St Jean (2016)
 Maman (2017)

Note

Collegamenti esterni 

  Sito web ufficiale
  Interview with Rudgy Pajany on chérie 80's